Hebräisch Mussar oder Musar (deutsch: ‚Moral‘, ‚Ethik‘, ‚Zucht‘) steht für:

 im Judentum
 die Mussar-Literatur, jüdische, theologisch, philosophisch, oft auch volkstümlich gestaltete Moralliteratur des Mittelalters und der Neuzeit
 die Mussar-Bewegung, eine jüdische ethische, erzieherische und kulturelle Bewegung beginnend im 19. Jahrhundert

 Château Musar, ein libanesisches Weingut